Trestenico (Trstenik) – insediamento del comune di Lanischie in Croazia
 Trestenico (Trstenik) – monte situato a nord di Fiume in Croazia
 Trestenico (Trstenik) – isola situata al largo della costa orientale dell'isola di Cherso in Croazia
 Trestenico (Trstenik) – isola situata al largo della costa sud-ovest dell'isola di Curzola in Croazia